Йо́рквилл () — англоязычный топоним:

Населённые пункты США 
  — город в Висконсине.
  — город в Иллинойсе.
  — деревня в Нью-Йорке.
  — деревня в Огайо.
  — город в Теннесси.

Районы 
  — район Торонто (Канада).
 Йорквилл — район Нью-Йорка (США).